CPAP — в медицині, комплексне поняття яке відображає методику створення сталого додаткового тиску повітря, СДТП.

CPAP — в біології, центросомальний P4.1-асоційовний білок ()

Примітки